Mieszków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Mieszków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Mieszków, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Mieszków, un village dans la voïvodie de Lubusz